Escordio puede referirse a:
 el nombre común de la planta Teucrium scordium;
 el nombre común de la planta Teucrium scorodonia.